Мадера (исп. Madera) — многозначный термин.

 Мадера — крепкое вино, изначально изготавливавшееся на португальском острове Мадейра.
 Мадера — соус к жареному мясу на основе мадеры.
 Мадера — британский кекс, подававшийся с одноимённым вином.

Топоним

Мексика 
 Мадера (Чиуауа) — город в штате Чиуауа, Мексика.
 Мадера (муниципалитет) — муниципалитет в штате Чиуауа, Мексика.

США 
 Мадера (Калифорния) — город в штате Калифорния, США.
 Мадера (округ) — округ в штате Калифорния, США.
  — американский винодельческий регион, находится в округах Фресно и Мадера, в центральной Калифорнии, США.

Фамилия 
 Мадера, Александр Георгиевич (род. 1951) — российский учёный в области математического моделирования.
 Мадера, Алексей Александрович (род. 1989) — украинский хоккеист.
 Мадера, Лупе (1952—2005) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в первой наилегчайшей (Light Flyweight) весовой категории; чемпион мира по версии ВБА (WBA).
 Мадера, Оскар (род. 1976) — российский архитектор, современный художник, дизайнер интерьеров.

См. также 
 Мадейра (значения)